Корделия може да се отнася до:

 Корделия — героиня на Уилям Шекспир.
 Корделия — спътник на Уран.